Wrightstown (New Jersey)
 Wrightstown Township, Pennsylvanie
 Wrightstown (Wisconsin)

Homonymie de localités aux États-Unis